Warmolt Alingh (1749-1834) statenlid van Drenthe
Warmolt Alingh (1818-1888) gedeputeerde van Drenthe